Porsche család
Cégek
 Porsche AG a Porsche család által alapított német autógyártó cég
 Porsche Automobil Holding befektetési társaság
 Porsche-Diesel Motorenbau 1954 és 1963 között működő mezőgazdasági vontatókat gyártó vállalat volt
 Porsche Engineering Ferdinand Porsche által alapított tervezőiroda
 Porsche Holding  a Volkswagen AG és leányvállalatai által gyártott gépjárművek nagy- és kiskereskedelemével, banki szolgáltatásokkal, illetve információtechnológiai rendszerfejlesztésekkel foglalkozó vállalat, a Volkswagen AG  leányvállalata